Trimerophoron är ett släkte av mångfotingar. Trimerophoron ingår i familjen Neoatractosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Trimerophoron